

Draaiing 
as (mechanica), een cilinder en een lager die kunnen draaien ten opzichte van elkaar
omwentelingsas (of rotatie-as), een vaak denkbeeldige lijn waarom iets draait
aardas, idem, maar specifiek voor de aarde

Lijn, verbinding 
as (meetkunde), een lijn of lijnstuk binnen een meetkundige figuur, bijvoorbeeld de as van een cirkel, van een driehoek, van een cilinder of van een kegel
 de as of de centraal van een cirkelbundel
coördinaatas, een rechte lijn met een markering ten behoeve van een coördinatenstelsel
 getallenas (getallenlijn)
as Rome-Berlijn, een bondgenootschap uit 1936 tussen Duitsland en Italië
Asmogendheden, de alliantie tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen Duitsland, Italië en Japan
As van het kwaad, landen die zich in de ogen van de VS (regering-Bush) schuldig maakten aan terrorisme
symmetrieas (2D spiegelsymmetrie of 3D rotatiesymmetrie):
symmetrieas (meetkunde), spiegelas
optische as, symmetrieas van een optisch element
as van een weg: denkbeeldige lijn midden op de weg, in de lengterichting (vaak ook daadwerkelijk een lijn, of een middenberm)
zichtas, een vrije, uitzicht gevende lijn in de landschapsarchitectuur en architectuur

Verbrandingsrest 
as (verbranding), overblijfsel na de verbranding van vaste stoffen
as (vulkaan), stof uitgeworpen door een vulkaan

Plaatsaanduidingen 
As (België), gemeente in de Belgische provincie Limburg
Cité Cockerill, wijk in de Belgische gemeente As
Station As, een voormalig spoorwegstation in die gemeente
As (Frankrijk), Nederlandstalige naam voor de plaats Acq in het departement Nauw van Calais
Aš, gemeente in de Tsjechische regio Karlsbad
As (parochie), een parochie in de Deense gemeente Hedensted
Ås (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Akershus

Afkortingen en symbolen 
ampèreseconde (As)
 anorganische stof (AS), zie anorganische chemie
Assamees (as), taal in India met taalcode as volgens ISO 639-1
attoseconde (as), een tijdseenheid
Arseen (As), een chemisch element
AS, landcode voor Amerikaans-Samoa volgens ISO 3166-1
.as, op  internet het achtervoegsel van domeinnamen in Amerikaans-Samoa
syndroom van Asperger

Personen 
Dineke van As-Kleijwegt (1942), een Nederlandse oud-politica en oud-burgemeester
Filip van As, ChristenUnie-politicus
Gerard van As, LPF-politicus
Gerrit van As, verzetsstrijder
Leendert van As, CHU/CDA-politicus
Naomi van As, hockeyster
Pieter van As, verzetsstrijder

Diversen 
 per as, per wagen
as (muziek), een toonsoort, een van de tonen op de chromatische toonladder
As (single), de single van Stevie Wonder en de coverversies van George Michael en Mary J. Blige
As (film), een Poolse film uit 1965, geregisseerd door Andrzej Wajda.
As (taal), Austronesische taal, gesproken in Indonesië
as (munteenheid), een Romeinse munteenheid
De AS (Anarcho-Socialist), een Nederlands anarchistisch kwartaalblad
AS (Pools automerk), een automerk van 1927 tot 1930

Zie ook 
Ås (doorverwijspagina), plaatsen in Zweden en Noorwegen
Äs, Zweden
AS (doorverwijspagina)